Douwe Hansma (1812-1891), Nederlands schrijver en kunstschilder
 Johan Hansma (1969), Nederlands voetballer
 Siebe Hansma (1949), Nederlands kunstenaar